Села:
 Корніївка — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Корніївка — Запорізька область, Веселівський район
 Корніївка — Київська область, Баришівський район
 Корніївка — Полтавська область, Гребінківський район

 Корніївка — колишнє село Любашівського району Одеської області, зняте з обліку в 2010 році